Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Delaney e Kim Warwick che hanno battuto in finale Stanislav Birner e Jiří Hřebec 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Carlos Kirmayr /  Peter McNamara (primo turno)
 Stanislav Birner /  Jiří Hřebec (finale)

 Jean-Louis Haillet /  Gilles Moretton (quarti di finale)
 Chris Delaney /  Kim Warwick (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1980